Fältrittklubben kan syfta på:

 Jönköpings fältrittklubb
 Stockholms fältrittklubb
 Trollhättans fältrittklubb